Сан-Бартоломе-де-Корнеха — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон
 Сан-Бартоломе-де-ла-Торре — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія
 Сан-Бартоломе-де-Бехар — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон
 Сан-Бартоломе-де-Пінарес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон
 Сан-Бартоломе (Лас-Пальмас) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Канарські острови
 Сан-Бартоломе-де-лас-Аб'єртас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча
 Сан-Бартоломе-де-Тірахана — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Канарські острови

Див. також 

 Бартоломе (значення)
 Сан-Бартоломео (значення)
 Сан-Бартоломеу